Ma Yuan (pintor), pintor xinès
 Ma Yuan (Dinastia Han), general xinès